

Центральне — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Центральне — село, Осакаровський район, Карагандинська область

Центральне — село, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Центральне — село, Родинський район, Алтайський край

Центральне — село, Київська область, Обухівський район
 Центральне — селище, Миколаївська область, Миколаївський район
 Центральне — селище, Чернігівська область, Чернігівський район